Terofal ist der Familienname folgender Personen:

 Fanny Mittermayr-Terofal (1884–1969), deutsche Schauspielerin
 Hans Terofal (1923–1976), deutscher Schauspieler
 Xaver Terofal (1862–1940), deutscher Schauspieler